Алекса́ндр Лоба́нов:
 Лобанов, Александр Васильевич (1917—1986) — Герой Советского Союза.
 Лобанов, Александр Германович (1953—2009) — советский хоккеист, российский тренер.
 
 Лобанов, Александр Михайлович (1902—?) — советский государственный и политический деятель.
 
 
 Лобанов, Александр (род. 1979) — молдавский баскетболист, тренер. См. также 
 Лобанов-Ростовский, Александр
 Лобанёв, Александр (род. 1976) — латвийский футболист.